Koriath ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Koriath (* 1952), deutscher Rechtswissenschaftler
 Helen Koriath (* 1956), deutsche Kunstwissenschaftlerin
 Sina Aylin Koriath (* 1994), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdHB